Den gode soldat Svejk kan henvise til:
 Den gode soldat Svejks eventyr – tjekkoslovakisk roman fra 1921–1923 af Jaroslav Hašek.
 Den gode soldat Svejk (film fra 1926) – tjekkoslovakisk film fra 1926 og den første filmatisering af bogen.
 Den gode soldat Svejk (film fra 1931) – tjekkoslovakisk film fra 1931
 Den gode soldat Svejk (film fra 1955) – tjekkoslovakisk film fra 1955
 Den gode soldat Svejk (film fra 1956) – tjekkoslovakisk film fra 1956
 Den gode soldat Svejk (film fra 1960) – vesttysk film fra 1960
 Den gode soldat Svejks eventyr (tv-serie) – østrigsk–vesttysk tv-serie fra 1972–1977